Våler ist eine Kommune im norwegischen Fylke Viken. Die Kommune hat  Einwohner (Stand: ). Verwaltungssitz ist die Ortschaft Kirkebygden.

Geografie 
Die Gemeinde grenzt an die Nachbarkommunen Indre Østfold im Norden, Skiptvet im Osten, Sarpsborg im Südosten, Råde im Südwesten, Moss im Osten und Vestby im Nordwesten. An der Grenze zu Råde und Moss liegt der Vansjø. Die höchste Erhebung ist der Taraldrudåsen mit einer Höhe von  an der Grenze zu Skiptvet.

Einwohner 
Die Bevölkerung verteilt sich relativ gleichmäßig auf das Gemeindeareal. Von 2010 bis 2020 stieg die Einwohnerzahl im Schnitt mit 2,5 % im Jahr an. In der Gemeinde liegen mehrere sogenannte Tettsteder, also mehrere Ansiedlungen, die für statistische Zwecke als eine städtische Siedlung gewertet werden. Diese sind Kirkebygden mit , Våk mit , Svinndal mit  und Rød mit  Einwohnern (Stand: ).

Die Einwohner der Gemeinde werden Vålersokning genannt. Offizielle Schriftsprache ist wie in vielen Kommunen in Viken Bokmål, also die weiter verbreitete der beiden norwegischen Sprachformen.

Geschichte 
Die Gemeindegrenzen der Gemeinde wurde seit Gründung im Anschluss an die Einführung der kommunalen Selbstverwaltung nach 1837 nicht verändert. Bis zum 31. Dezember 2019 gehörte Våler der damaligen Provinz Østfold an. Diese ging im Zuge der Regionalreform in Norwegen in die zum 1. Januar 2020 neu geschaffene Provinz Viken über.

Wirtschaft und Infrastruktur

Verkehr 
Durch Våler führt der Fylkesvei 120, der von Moss aus Richtung Nordosten führt und somit unter anderem die Verbindung zu Lillestrøm herstellt. Vom Fylkesvei 120 zweigt außerdem der Fylkesvei 115 ab, der Våler in West-Ost-Richtung durchquert. Bei Nordby im Südosten der Kommune zweigt der Fylkesvei 114 ab, der nach Sarpsborg im Süden führt.

Wirtschaft 
Die Landwirtschaft in der Kommune ist geprägt vom Getreideanbau und der Rinderhaltung. Im Jahr 2019 wurden 68.100 m³ Holz geschlagen, wodurch Forstwirtschaft zu einem wichtigen Bereich der Wirtschaft der Kommune zählt. Die Industrie ist nicht stark vertreten, nur etwa vier Prozent der Arbeitsplätze in Våler waren im Jahr 2019 Industriearbeitsplätze. Etwa 55 % der Arbeitsplätze waren in der öffentlichen Verwaltung und im Dienstleistungssektor vorzufinden. Im Jahr 2019 arbeiteten von 2910 Arbeitstätigen nur 686 in Våler selbst, die restlichen verteilten sich auf Gemeinden wie Moss, Oslo, Vestby und Sarpsborg.

Name und Wappen 
Das seit 1986 offizielle Wappen der Kommune ist in zwei Teile unterteilt. Das linke Feld zeigt eine silberne Lilie auf einem blauen Hintergrund. Rechts sind gelbe Sparren zu sehen. Våler wurde etwa im Jahr 1400 als Valer erwähnt.

Persönlichkeiten 
 Carl Veidahl (1879–1974), Sportschütze
 Albert Nordengen (1923–2004), Politiker, langjähriger Bürgermeister von Oslo

Weblinks 

 Våler im Store norske leksikon (norwegisch)
 Fakten über Våler beim Statistisk sentralbyrå (norwegisch)

Einzelnachweise